Karwijzaad
 Een zoete, gekruide likeur van karwij, komijn en venkel.